Люхэ́ () — уезд городского округа Тунхуа провинции Гирин (КНР). Название уезда происходит от местной речки Люшухэцзы.

История 
Уезд Люхэ был образован в 1907 году.

В 1931 году Маньчжурия была оккупирована японцами, создавшими в 1932 году марионеточное государство Маньчжоу-го. В 1933 году территория Маньчжоу-го была разделена на 14 провинций, и уезд Люхэ вошёл в состав провинции Тунхуа.

По окончании Второй мировой войны правительство Китайской республики осуществило административно-территориальный передел Северо-Востока, и уезд Люхэ вошёл в состав провинции Аньдун. В 1949 году провинция Аньдун была расформирована, и уезд Люхэ вошёл в состав новой провинции Ляодун. После расформирования в 1954 году провинции Ляодун уезд Люхэ вошёл в состав провинции Гирин.

Административное деление 
Уезд Люхэ делится на 12 посёлков, 2 волости и 1 национальную волость.

Ссылки 
 

Уезды Тунхуа